Gaudeamus igitur (latin: Lad os så glæde os) er en latinsk studentersang. Den er også kendt som De brevitate vitae (latin: Om Livets korthed). Sangen er i dag den mest kendte studentersang, som stadig synges.

Tekst

Eksterne henvisninger 
 Link til Youtube, hvor sangen kan høres.

Noter 
 

Temasange